Triumphlied kann folgende Bedeutungen haben:

Triumphlied (Brahms), ein Werk für Chor und Orchester von Johannes Brahms
Canticum triumphale, eine Antiphon aus der Liturgie des Osterfestes